Abramów (gemeente), gemeente in woiwodschap Lublin, powiat Lubartowski
Abramów (powiat Biłgorajski), plaats in woiwodschap Lublin, powiat Biłgorajski
Abramów (powiat Lubartowski), plaats in woiwodschap Lublin, powiat Lubartowski